Pound Puppies (1986) — animação estado-unidense da Hanna-Barbera
Pound Puppies (2010) — animação estado-unidense da Hasbro Studios
Pound Puppies and the Legend of Big Paw — filme de animação estado-unidense de 1988

Desambiguações de cinema
Desambiguações de televisão